Kittlitz peut faire référence à :

Toponyme 
 Kittlitz, ancienne commune de l'arrondissement de Haute-Forêt-de-Spree-Lusace, rattachée à la ville de Lübbenau, en Brandebourg ;
 Kittlitz, ancienne commune de l'arrondissement de Görlitz, rattachée à la ville de Löbau, en Saxe ;
 Kittlitz, commune de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein.

Patronyme 
 Heinrich von Kittlitz (1799-1874), naturaliste allemand.